Sur la route puede referirse a:
 Sur la route, canción del grupo de rock francés Téléphone, publicada en 1979;
 Sur la route, canción del cantante francés Gérald de Palmas, publicada en 1994;
 Sur la route, álbum en directo de la cantante francesa Zaz, publicado en 2015.